Chiesa di San Serafino (Ghilarza) a Ghilarza
 Chiesa di San Serafino (Montegranaro) a Montegranaro